Місяць — єдиний природний супутник планети Земля.
 Місяць — одиниця часу, що застосовується в календарях, і приблизно дорівнює деяким природним періодам обертання, що пов'язані з рухом Місяця навколо Землі.
 Місяць — українська народна дитяча гра
 Місяць-риби — родина риб ряду скелезубоподібних (Tetraodontiformes).
 Медовий місяць — перша пора подружнього життя після весілля.

Кінематограф 
 «Місяць» — британський науково-фантастичний фільм 2009 року, повнометражний режисерський дебют Данкана Джонса, сина Девіда Бові.
 «Місяць-44» — німецький науково-фантастичний бойовик виробництва студії Centropolis Film Productions, режисер — Роланд Еммеріх.

Див. також 
 Місячник